Táta Mótors Ltd. ( — индийская автомобилестроительная компания, входящая в Tata Group. Штаб-квартира компании расположена в Мумбаи. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Tata Motors заняла 729-е место.

Tata Motors была основана в 1945 году, когда компания начала производство локомотивов. Свой первый коммерческий автомобиль компания произвела в 1954 году, совместно с Daimler-Benz. Листинг компании на NYSE появился в 2004 году, и в 2005 вошла в топ 10 корпораций Индии с доходом 320 миллиардов INR. В 2004 году она купила завод Daewoo по производству грузовых автомобилей в Южной Корее, известный сейчас под названием Tata Daewoo Commercial Vehicle. Наиболее ожидаемый автомобиль компании Tata Nano, запущен в производство в январе 2008 года.

В марте 2008 года Tata Motors купила у Ford Motor Company британскую компанию Jaguar Land Rover, в которую также входят Daimler, Rover и Lanchester.

История 
Tata Motors — подразделение Tata Group, основанной Джамшети Тата в 1868 году. В 1945 году была создана дочерняя компания по производству локомотивов TATA Engineering and Locomotive Company (TELCO). В 1954 году было создано совместное предприятие с немецкой компанией Daimler-Benz по производству грузовых автомобилей. Экспорт автомобилей начался в 1961 году (в Шри-Ланку). В 1966 году в Пуне было открыто конструкторское бюро, а в 1977 году там же был начат выпуск коммерческого транспорта, также по образцу модели Daimler-Benz. Первый легкий грузовик собственной разработки Tata 407 был выпущен в 1986 году, за ним последовали модели 608 и Tatamobile 206.

Выпуск легковых автомоьилей начался в 1991 году с модели Tata Sierra, в следующем году началось производство второй модели, Tata Estate. В 1993 компания подписала договор с Cummins Engine Co. об изготовлении мощных и экологичных дизельных двигателей. В 1994 году было подписано соглашение с Tata Holset Ltd., UK об использовании технологии турбонаддува в двигателях Cummins. Также в этом году было создано совместное предприятие с Mercedes-Benz о производство в Индии моделей немецкого концерна, первой в 1995 году стала E220.

После многих лет доминирования среди коммерческих автомобилей, Tata Motors в 1998 году представила на рынок легковых автомобилей Tata Indica; этот автомобиль стал первым полностью разработанным в Индии легковым автомобилем. Успех Tata Indica привёл к расцвету Tata Motors. Британская версия импортировалась MG Rover Group и продавалась как Rover CityRover. В 2001 году было прекращено сотрудничество с Daimler.

Став крупным индийским производителем автомобилей, компания 29 июля 2003 года сменила название на Tata Motors. В 2004 году была куплена Daewoo Commercial Vehicle Company, дочерняя компания по производству грузовиков южнокорейской группы Daewoo. Также в 2004 году Tata Motors разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 2005 году начался выпуск автобусов Starbus и Globus, также в этом году Tata Motors приобрела 21 % акций испанского производителя автобусов Hispano Carrocera (в 2010 году поглощён полностью, однако в 2013 году основной завод в Сарагосе был закрыт). В 2006 году OICA занесла компанию в список 20 крупнейших автопроизводителей. Tata Ace — первый индийский мини-грузовик, способный перевозить менее одной тонны, поступил в производство в мае 2005 году, в августе 2008 года был продан 200 000-й Ace. В 2006 году Tata Motors заключила договор с Marcopolo, бразильской компанией по производству корпусов автобусов об изготовлении и сборке готовых автобусов и вагонов для скоростных транспортных систем; совместное производство включает технологии шасси и узлов от Tata Motors и разработку и технологии кузовов от Marcopolo.

В 2007 году Tata Motors заключила договор с Fiat на использование технологий дизельных двигателей итальянского автопроизводителя. Также было создано совместное предприятие с таиландской компанией Thonburi по выпуску пикапов в Таиланде, Tata Motors в нём принадлежало 70 % акций.

Tata Motors и люксембургская компания Motor Development International (MDI) совместно разработали первый в мире экономически целесообразный прототип пневмомобиля, названный OneCAT. Пневмомобиль может быть заряжен за 4 часа, подключившись к стандартному разъёму для электромобилей. Автомобиль не использует бензин или другое ископаемое топливо и не имеет выхлопных газов, а электроэнергия используется для сжатия воздуха.

Разработанный Tata Motors и названный Tata Nano поступил в продажу в 2008 году. Это самый дешёвый автомобиль в мире, ранее имевший цену примерно 100 000 индийских рупий (около 2 тыс. долларов США). Компания представила супермини автомобиль на выставке Auto Expo 2008 года в Дели.

27 марта 2008 года Tata Motors подписала договор о покупке Jaguar Land Rover у Ford за 2,3 млрд долларов. Также Tata собирается увеличить свою долю в Daimler и MG Rover.

В 2008 году Tata Motors представила версии с электродвигателем легкового Tata Indica и коммерческого Tata Ace. Компания обозначила, что производство Indica в Индии будет налажено примерно в 2010 году, а в Норвегии производство было запущено в 2009 году. Президент компании Рави Кант объяснил более ранний запуск производства в Норвегии чем в Индии тем, что в Норвегии уже есть необходимая для выпуска электромобилей инфраструктура (дочерняя компания в Великобритании Tata Motors European Technical Centre купила 50,3 % фирмы Miljø Grenland/Innovasjon, занимающейся разработками в сфере электромобилей).

В июне 2010 года для производства Nano был открыт новый завод в Сананде (штат Гуджарат) производительностью 250 тыс. автомобилей в год. В сентябре того же года была куплена 80-процентная доля в итальянской дизайнерской компании Trilix. В июле 2011 года был открыт завод в ЮАР по крупноузловой сборке грузовых автомобилей Tata. В мае 2015 года акции компании были размещены на двух основных фондовых биржах Индии (Национальной и Бомбейской).

Собственники и руководство 
Крупнейшие акционеры компании — Tata Sons (холдинговая компания Tata Group, 46,33 %), Life Insurance Corporation of India (4,75 %). Рыночная капитализация на начало января 2008 года — $7,54 млрд, на ноябрь 2022 года — $19,4 млрд.

 Натараджан Чандрасекаран (Natarajan Chandrasekaran, род. 2 июня 1963 года) — председатель совета директоров с 2016 года, в группе Tata с 1987 года.
 Гюнтер Бучек (Guenter Butschek, род. 21 октября 1960 года) — главный исполнительный директор с февраля 2016 года, до этого 4 года был главным операционным директором в Airbus, а ещё раньше карьера проходила в Daimler AG.

Деятельность 

Компания выпускает легковые и коммерческие автомобили под марками Tata, Jaguar и Land Rover. Продажи в 2021/22 финансовом году составили 1,034 млн автомобилей, в том числе 194 тыс. легковых автомобилей, 472 тыс. внедорожников, 180 тыс. пикапов, 63 тыс. лёгких грузовиков и 107 тыс. средних и тяжёлых грузовиков. На автомобили Tata пришлось 740 тыс., а на Jaguar Land Rover — 294 тыс., однако доля британского филиала в выручке намного выше — 67 % (1,86 трлн из 2,77 трлн рупий). На Индию пришлось 67 % проданных автрмобилей, на Северную Америку — 8 %; по размеру выручки на Индию пришлось 803 млрд рупий, на США — 453 млрд рупий, Китай — 426 млрд рупий, Великобританию — 324 млрд рупий, другие страны Европы — 323 млрд рупий.

Производственные мощности компании включают 6 заводов в Индии (в Джамшедпуре, Пантнагаре, Лакхнау и Пуне); дочерняя компания Jaguar Land Rover имеет 4 завода в Великобритании, а также по одному в Китае (открыт в 2015 году), Бразилии (открыт в 2016 году) и Словакии (открыт в 2018 году). Дочерняя компания Tata Daewoo имеет несколько заводов в Кунсане (Республика Корея). Кроме этого имеются совместные предприятия в Таиланде (с Thonburi Group), Индии (с Fiat) и ЮАР, контрактная сборка осуществляется в Австрии и Марокко. Общая номинальная производительность заводов составляет более 2,5 млн автомобилей в год.

Выручка компании в 2010 финансовом году — $27,046 млрд (на 38,7 % выше уровня 2009 года), чистая прибыль — $2,035 млрд (рост на 275,6 %). Продажи автомобилей в 2007 году составляли 580 280 шт.

Модельный ряд

Пассажирские автомобили 

 Tata Sierra
 Tata Estate
 Tata Sumo/Spacio
 Tata Safari
 Tata Indica
 Tata Indigo
 Tata Indigo Marina
 Tata Nano
 Tata Xenon XT
 Tata Winger
 Tata Aria
 Tata Venture
 Tata Iris
 Tata Zest
 Tata Bolt
 Tata Tiago

Концепт-кары 
 2000 Aria Roadster
 2001 Aria Coupe
 2002 Tata Indica
 2002 Tata Indiva
 2004 Tata Indigo Advent
 2005 Tata Xover
 2006 Tata Cliffrider
 2007 Tata Elegante
 2009 Tata Pr1ma
 2011 Tata Pixel
 2012 Tata Megapixel
 2014 Tata Nexon
 2014 Tata ConnectNext
 2018 Tata 45X
 2018 Tata H5X
 2018 Tata EVision
 2019 Tata H2X
 2020 Tata HBX
 2020 Tata Sierra EV
 2022 Tata Curvv
 2022 Tata Avinya

Коммерческие автомобили 

 Tata Ace
 Tata TL/Telcoline/207 DI
 Tata 407 Ex and Ex2
 Tata 709 Ex
 Tata 809 Ex and Ex2
 Tata 909 Ex and Ex2
 Tata 1109
 Tata 1510/1512
 Tata 1610/1616
 Tata 1613/1615
 Tata 2515/2516
 Tata Starbus
 Tata Globus
 Tata Marcopolo Bus
 Tata 3015
 Tata 3118 (8X2)
 Tata 3516
 Tata 4923 (6X4)
 Tata Novus (Тяжёлый грузовик, разработанный Tata Daewoo)

Военные автомобили 
 Tata LSV
 Tata 407
 Tata LPTA 713 TC (4x4)
 Tata LPT 709 E
 Tata SD 1015 TC (4x4)
 Tata LPTA 1615 TC (4x4)
 Tata LPTA 1621 TC (6x6)
 Tata LPTA 1615 TC (4x2)

Специальные модели 
 Tata OneCAT— в 2008 году Tata Motors намеревается выпустить около 6 000 автомобилей по цене €2,500.

Автобусы 

На собственных шасси компания выпускает малые, средние и большие автобусы, для
городских и междугородных перевозок.

Автобусы среднего класса серий 407 и 709 оснащены двигателями TATA. Для более крупных машин используются агрегаты Cummins.
 TATA LPO 1610 TC — низкорамный городской автобус с дизельным двигателем Cummins(100 л. с.) с 46 сидячими местами.
 TATA LPO 1616/62 TC — междугородный автобус с дизельным двигателем Cummins, мест для сидения 45.

Для индийского рынка автобусы TATA выпускаются с праворульной компоновкой и пассажирскими
дверями с левой стороны.

Дочерние компании Tata Motors

Telco Construction Equipment (TCE) 
TCE принадлежащее одновременно Tata Motors и Hitachi сфокусировано в основном на производстве экскаваторов и другого строительного оборудования.

HV Transmission (HVTL) и HV Axles (HVAL) 
HVAL и HVTL полностью (на 100 %) принадлежат Tata Motors, заняты в бизнесе изготовления коробок передач и осей для тяжёлых и средних коммерческих автомобилей с производственными мощностями и инфраструктурой в Джамшедпуре.

Tata Technologies Limited (TTL) 
TTL предоставляет инженерные и дизайнерские услуги для автомобильной промышленности. Tata Motors принадлежит 86,91 % доля акций TTL. TTL расположена в Пуне и предоставляет свои услуги в США и Европе через полностью принадлежащие компании дочернии фирмы в Детройте и Лондоне соответственно. Также у компании имеется представительство в Таиланде.

Tata Daewoo Commercial Vehicles (TDCV) 
TDCV, расположенная в Южной Корее полностью принадлежит Tata Motors (куплена в марте 2004). TDCV занимается производством и продажами тяжёлых коммерческих автомобилей.

См. также 
Tata Daewoo

Примечания

Ссылки 
 
 

Автомобилестроительные компании Индии
Tata Group
Производители автобусов